Zeimet ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Zeimet, luxemburgischer Spieleautor
 Miriam Zeimet (* 1978; als Miriam Bauer), deutsche Biathletin